Villarroya de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarroya de la Sierra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villarroya de la Sierra (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar